Ferko ist der Familienname folgender Personen:

 Milan Ferko (1929–2010), slowakischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Ferko-Prozess, Gerichtsprozess in den Vereinigten Staaten